Amarok (stariji naziv amaroK) je popularna besplatna aplikacija za organizaciju i slušanje glazbe pod Linux-om.

Vanjske poveznice 

 Amarok - službena webstranica

Linux

no:Liste over KDE-programmer#Amarok